Сантьяго-Искуинтла () — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 93 074 человека.

Общие сведения 
Название Ixcuintla с языка науатль можно перевести как «место, где много собак», а Santiago в честь Святого Иакова.

Площадь муниципалитета равна 1729 км², что составляет 6,15 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на севере с Текуалой, Туспаном и Руисом, на востоке с Дель-Наяром, на юге с Тепиком и Сан-Бласом, а на западе встречается с Тихим океаном.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1917 году. В состав муниципалитета входит 158 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Наярита
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Наярита